Eudóxio Infante Vieira (Mar de Espanha, 1900 — ?, 1975) foi um pediatra e político brasileiro.

Vice-prefeito de Juiz de Fora, assumiu a prefeitura em 1951, após a renúncia do titular, Dilermando Cruz Filho
Eudóxio foi orador e representante do Brasil em Nova York.

Ligações externas
Prefeitura de Juiz de Fora

Naturais de Mar de Espanha
Prefeitos de Juiz de Fora
Médicos de Minas Gerais
Mortos em 1975